Click (canção) - da cantora britânica Charli XCX, com a cantora alemã Kim Petras e o rapper estoniano Tommy Cash do álbum de estúdio Charli
 Click (filme) - comédia dramática, fantasia e ficção científica de 2006, dirigido por Frank Coraci
 Click (série) - série de live-action brasileira escrita por Mauricio Guilherme e dirigida por Fausto Noro
Ou ainda:
 Click! - série de histórias em quadrinhos italiana de cunho erótico escrito e ilustrado por Milo Manara
 The Click - série de sete filmes de contos eróticos sobre um controle remoto mágico que libera paixões extraordinárias quando ativado

Ver também 
  Clic (desambiguação)
  Clique (desambiguação)

Desambiguação